

Patronyme

 Alain Fleischer, (1944- ), cinéaste, photographe, plasticien et écrivain français ;
 Ari Fleischer, (1960-), homme politique américain ;
 Carl Gustav Fleischer (1883-1942), général norvégien 
 Charles Fleischer, (1950- ), acteur et scénariste américain ;
 Dave Fleischer, (1894-1979), réalisateur, producteur, scénariste, acteur et compositeur américain ;
 Ezra Fleischer, (1928-2006), poète et philologue israélien ;
 Jennifer Fleischer, (1984- ), joueuse de basket-ball israélo-américaine ;
 Leon Fleisher (1928-2020), pianiste et chef d'orchestre américain ;
 Max Fleischer, (1883-1972), important pionnier dans le secteur de l'animation ;
 Nat Fleischer, (1887-1972), journaliste sportif américain ;
 Oskar Fleischer, (1856-1933), musicologue et directeur de musée allemand ;
 Richard Fleischer, (1916-2006), réalisateur américain ;
 Ruben Fleischer, (1979- ), réalisateur américain ;
 Tilly Fleischer, (1911-2005), athlète allemande ;
 Zool Fleischer, (1958- ), jazzman français, pianiste et compositeur.

Cinéma
 Fleischer Studios était une société d'animation américaine.

Musique
 Les Fleischer sont une importante famille de facteurs de clavecins actifs à Hambourg aux .

Ophtalmologie
 Les anneaux de Kayser-Fleischer sont deux formations arrondies de couleur jaune verdâtre, présentes à la périphérie de l'iris des yeux.
Patronyme juif